Philippe Leclerc de Hauteclocque, Frans generaal
 Philippe Leclerc (arachnoloog)